Tschorny woron (russisch  „schwarzer Rabe“, „schwarze Krähe“) steht für:

 Tschorny woron (Lied), russisches Volkslied nach einem Text von Nikolai Fjodorowitsch Werjowkin
 Tschorny woron (Fernsehserie), russische Fernsehserie (2000–2005)